Haus Rott ist der Name folgender Anwesen:

 Haus Rott (Mülheim), Wohnsitz von Hugo Stinnes in Mülheim an der Ruhr
 Haus Rott (Troisdorf), Herrenhaus in Troisdorf